Банні Вайлер (), справжнє ім'я Невіл Лівінгстон (; , Кінгстон, Ямайка — 2 березня 2021)  — культова фігура, видатний виконавець реґі. Разом із Бобом Марлі й Пітером Тош створили групу «The Wailers», яка широко прославилася спершу на території Ямайки та Карибах, а згодом і в усьому світі.

Дискографія

Також

Примітки 

Лауреати премії «Греммі»